Friedrich Wilhelm Holtze ist der Name folgender Personen:
* Friedrich Wilhelm Holtze (Philologe) (1813–1881), deutscher Gymnasiallehrer und Klassischer Philologe
 Friedrich Wilhelm Holtze (Historiker) (1820–1908), deutscher Lehrer und Historiker